Dorfkirche Schönhausen steht für folgende Kirchen:

 St. Marien und Willebrord in Schönhausen, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Kirche Schönhausen (Mecklenburg) in Schönhausen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern